Der Name Passage Islands bezeichnet folgende Inselgruppen an unterschiedlichen geographischen Orten:

 Passage Islands (Dusky Sound), Inselgruppe im Tamatea / Dusky Sound, in der Region Southland, Südinsel, Neuseeland.
 Passage Islands (Eastern/Western Passage), Inselgruppe zwischen der Eastern und der Western Passage, in der Region Southland, Südinsel, Neuseeland.
 Passage Islands (Falklandinseln), eine aus vier Inseln bestehende Inselgruppe, die zu den Falklandinseln gehört.